Рейс 783 может иметь следующие значения:
 Рейс 783 BOAC
 Рейс 783 Аэрофлота